Is eller IS kan syfta på:
 Is – vatten i sitt fasta aggregationstillstånd
 Isbit – en bit av is
 Is VII – en form av is som antagit ett kubiskt upplägg
 Is (roman) – en roman av Ulla-Lena Lundberg
 Allis med is – svensk TV-serie
 is – språkkod enligt ISO 639-1 för isländska
 .is – nationell toppdomän för Island
 -is – i det svenska språket ett suffix
 Is Is – rockgruppen Yeah Yeah Yeahs tredje EP från 2007
 IS – en förkortning för idrottssällskap
 IS – en väpnad sunniislamistisk terrororganisation, se Islamiska staten
 IS – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Island
 IS-3 – en sovjetisk tung stridsvagn
 IS-IS  –  ett routingprotokoll